Een muziekdrama, oftewel een muzikaal drama, is een operagenre dat in het algemeen verwijst naar alle serieuze of semiserieuze operawerken.  Tekenend voor de invloed van de vernieuwende opera's van Richard Wagner is, dat zijn naam hiermee verbonden werd.
Wagner zag zijn opera's als een "Gesamtkunstwerk", waarin muziek, drama, schilderkunst en poëzie tezamen een volledig kunstwerk moesten vormen. Voor de tijd waarin Wagner leefde, betekende dat een gloednieuwe "Kunstvorm".

Klassieke muziek
Opera